Srbice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Srbice (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Srbice (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar